Gu se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 De-Xiang Gu
 Gang Gu
 Hui-qing Gu
 Jun-Jie Gu
 Xiao-min Gu
 Yucai Gu